L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 4 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Kiki Bertens remporte le tournoi en simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfait de la Canadienne Bianca Andreescu, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Russe Maria Sharapova et des Américaines Serena Williams et Venus Williams. Elles sont respectivement remplacées par Pauline Parmentier, Kirsten Flipkens, Alizé Cornet, Petra Martić et Daria Gavrilova.

Lauréates 
En simple, Kiki Bertens remporte le tournoi en battant en finale Simona Halep. Il s'agit de son  titre WTA en simple, le premier en catégorie Preimer Mandatory.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová remportent leur troisième titre ensemble en s'imposant en finale face Gabriela Dabrowski et Xu Yifan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2019 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2019) : le tournoi masculin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Madrid
Sport en Espagne en 2019
Tennis en mai 2019